Glénan peut désigner :
 l'archipel des Glénan, un archipel de France situé au large de Concarneau, dans le Finistère ;
 Les Glénans, une école de voile créée en 1947 par Philippe Viannay et située dans l'archipel des Glénan ;
 Le cours des Glénans, un ouvrage de cours de navigation à la voile rédigé par l'école de voile des Glénans ;
 la Compagnie des Glénans, une holding cotée détenue à 100 % par Bolloré Investissement.
 Glénan (thonier), est un thonier senneur construit en 2005 par les chantiers navals Piriou (entreprise) à Concarneau.
 Glénan (voilier), est un quillard de course-croisière d'une douzaine de metres construit sur plan Illingworth.